Cardazol é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Centaurea ornata subsp. ornata
 Centaurea ornata subsp. interrupta